Rubin est un patronyme porté par plusieurs personnalités:

 Alan Rubin  (1953-), chimiste (dont (6227) Alanrubin porte le nom ; 
 Alan Rubin (1943-1911), trompettiste ;
 Alissa J. Rubin (19?-), journaliste américaine ;
 Amy York Rubin (19?-), réalisatrice américaine ;
 Andrew Rubin (1946-2015), acteur américain  ;
 Auguste Eugène Rubin (1841-1909), sculpteur français ;
 Berthold Rubin (1911-1990), historien allemand d'extrême droite, spécialiste de Byzance ;
 Bruce Joel Rubin (1943-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Chanda Rubin (1976-), joueuse de tennis américaine ;
 Danny Rubin (1957-), scénariste américain ;
 Donald Rubin (1943-), statisticien américain ;
 Eddie Rubin (1935-2014), batteur américain ; 
 Eduard Rubin (1846-1920), ingénieur suisse ;
 Ella Rubin (2002-), actrice américaine ;
 Gayle Rubin (1949-), anthropologue américaine ;
 Hippolyte Rubin (1830-1895) sculpteur français ;
 Jason Rubin (1970-), auteur américain de jeux vidéo et de bandes dessinées ;
 Jennifer Rubin (1962-), actrice et productrice américaine ;
 Jerry Rubin (1938-1994), militant libertaire1 et antimilitariste américain, cofondateur du mouvement Yippie, reconverti dans les affaires ;
 Karl Rubin (1956-), mathématicien américain ;
 Mann Rubin (1927-2013), scénariste américain ;
 Marcel Rubin (1905-1995), compositeur autrichien ;
 Patrick Rubin (1950-), architecte français ;
 Reuven Rubin (1893-1974), peintre israélien ;
 Rick Rubin (1963-), producteur de disques américain ;
 Robert Rubin (1938-), homme politique américain ;
 Ruth Rubin  (1906-2000), folkloriste, chanteuse et poétesse canadienne et américaine ; 
 Sabine Rubin (1960-), femme politique française ;
 Stanley Rubin (1917-2014), scénariste et producteur américain ;
 Theodore Isaac Rubin (1923-2019), psychiatre et écrivain américain ;
 Uri Rubin (1944-2021), universitaire israélien ;
 Vera Rubin (1928-2016), astronome américaine.

Autres 
 Rubin, variété de pomme ;
 FK Rubin Kazan, club russe de football ;
 KK Napredak Rubin Kruševac, club serbe de basket-ball.

Voir aussi